Zwölf Apostel steht für:

 die zwölf Jünger Christi, siehe Apostel#Die zwölf Apostel
 die Zwölf Apostel von Irland, eine Gruppe von zwölf iroschottischen Mönchen aus dem 6. Jahrhundert
 die Zwölf Apostel von Mexico (doce apóstoles de México) oder zwölf Apostel von Neuspanien (doce apóstoles de Nueva España), zwölf spanische Missionare im 16. Jahrhundert
 die „Zwölf Apostel“, scherzhafte Bezeichnung für die um 1760 zwölf nach England ausgewanderten Schüler Gottfried Silbermanns, siehe Gottfried Silbermann#Schüler
 das Kollegium der Zwölf Apostel, ein Führungsgremium der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (seit 1830)
 die Zwölf Apostel, Name für die zwölf Altgemeindemitglieder von Alt-Radebeul in Sachsen
 eine Kommandoeinheit der Geheimdienstes der Irisch-Republikanischen Armee (1919), siehe Michael Collins (Irland)#Unabhängigkeitskrieg
 die Twelve Apostles (USA), zwölf Diplomaten der USA, die von 1941 bis 1942 mit der Handelsbeobachtung in Französisch-Nordafrika betraut waren
 Zwölf Apostel (Langenhagen), das Patrozinium der neben Liebfrauen zweiten katholischen Kirche (geweiht 1973) in der Stadt Langenhagen, Region Hannover
 die sogenannten Zwölf Apostel (Kolumbien), eine kolumbianische Todesschwadron

Geographisch-geologische Objekte:
 Zwölf Apostel (Ahlhorn), Menhiranlage bei Ahlhorn, einem Ortsteil von Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Zwölf Apostel (Kapstadt), eine Felsformation auf der Kap-Halbinsel am Tafelberg bei Kapstadt
 Zwölf Apostel (Langenbach), Steinreihe bei Langenbach, einem Ortsteil von Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Zwölf Apostel (Wittendörp), Wohnplatz der Gemeinde Wittendörp, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zwölf-Apostel-Zeche, ein mindestens 8500 Jahre altes, künstlich angelegtes Höhlensystem in der Altstadt von Klosterneuburg, Österreich
 Naturschutzgebiet Juratrockenhang mit der Felsgruppe „Zwölf Apostel“, eine Felsformation im Altmühltal in Bayern
 Twelve Apostles (Australien), eine im Meer stehende Kalksteinformation an der Great Ocean Road im Bundesstaat Victoria, Australien mit Twelve-Apostles-Nationalpark
 Twelve Apostles (Burley Moor), ein Steinkreis in West Yorkshire in Nordengland
 Twelve Apostles (Newbridge), ein Steinkreis in Dumfries and Galloway, Schottland

Literarische Werke:
 Die zwölf Apostel, eine Kinderlegende (1819) der Brüder Grimm über zwölf arme Brüder um 300 v. Chr., die später zu Jüngern Christi werden
 Die zwölf Apostel, Novelle von E. Marlitt (1866)

Bauwerke:
 12-Apostel-Brücke, ein denkmalgeschütztes Bauwerk der Finnebahn
 Zwölf Apostel von Knapsack, die ehemaligen Schornsteine des Kraftwerks Goldenberg
 Zwölf Apostel (Kolonie), eine aus zwölf Häusern bestehende Zechenkolonie der Zeche Heinrich Gustav in Bochum-Werne, an der Heroldstraße (in den 1960er Jahren abgerissen)

Siehe auch:
 Dwenadzat Apostolow
 Zwölf-Apostel-Kirche